Do soutěže mužské čtyřhry na pařížském grandslamu French Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl francouzský pár Julien Benneteau a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartují společně. Benneteau se odhlásil pro tříselnou kýlu. Spoluhráčem Rogera-Vasselina se stal Španěl Guillermo García-López, s nímž skončil ve třetím kole za 55 minut na raketách třetího nasazeného páru a pozdějších vítězů Ivana Dodiga a Marcelo Mela.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo, který ve finále zdolal americké světové jedničky Boba a Mika Bryanovi po dramatickém třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 7–5. Oba šampioni tak vybojovali premiérový grandslamový titul z této kategorie.

Každý z vítězů do žebříčku ATP získal 2 000 bodů a pár si rozdělil částku 450 000 eur, finalisté pak poloviční prémii.

Nasazení párů 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (čtvrtfinále)
 ' Ivan Dodig /  Marcelo Melo (vítězové)
  Marcel Granollers /  Marc López (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (semifinále)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (3. kolo)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (3. kolo)
  Jamie Murray /  John Peers (3. kolo)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (2. kolo)
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (3. kolo)
  Guillermo García-López /  Édouard Roger-Vasselin (3. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2015